Губастые кошачьи акулы () — один из родов семейства кошачьих акул (Scyliorhinidae).

Описание 
Длина тела до 78,5 см. Нижняя сторона головы и брюхо белесоватые или желтовато-белые. Глаза небольшие. Нижние веками слаборазвиты. Обитают на небольшой глубине среди коралловых рифов.

Виды

Классификация 
Род Aulohalaelurus был первоначально описан в ранге подрода американским зоологом Генри Фаулером в 1934 году. В том же году австралийский ихтиолог Гилберт Уитли повысил ранг этого таксона до уровня рода.

Распространение 
Представители рода встречаются у берегов Новой Каледонии и западной Австралии.

Примечания 

 
Кошачьи акулы
Животные, описанные в 1934 году